Magiczne magiimiecze (ang. Mighty Magiswords, 2016-2019) – amerykański serial animowany stworzony przez Kyle'a A. Carrozzę.

Serial emitowany w Polsce na kanale Cartoon Network od 6 marca 2017 roku (odcinki krótkometrażowe od 25 stycznia).

Rodzeństwo przemierza świat, chcąc zgromadzić jak najwięcej magimieczy. Dzięki nim mogą wygrywać pojedynki nawet z największymi wrogami. Im więcej mieczy uda się zebrać, tym większe są szanse na kolejne zwycięstwa. Podczas podróży siostra i jej młodszy brat pracują także nad tym, by pozbyć się wad.

Obsada głosowa 
 Kyle Carrozza – Prohyas, Grup, Nohyas, Zombie-dyniowy magiimiecz, Roboświnka
 Grey Griffin – Vambre
 Eric Bauza – Hoppus, Phil
 Lindsay Smith-Carrozza - Czarowna Simone

Wersja polska 
Wersja polska: SDI MEDIA POLSKA

Reżyseria: Artur Kaczmarski

Dialogi polskie: Barbara Eyman

Kierownictwo muzyczne: Juliusz Kamil

Dźwięk: Łukasz Fober

W wersji polskiej udział wzięli:

Wystąpili:
 Magdalena Krylik – Vambre
 Tomasz Borkowski – Prohyas
 Jakub Szydłowski –
 Komentator,
 Gateaux,
 Słodko-kuszący magiimiecz,
 Mrózferatu,
 Broku-Cios
 Wojciech Żołądkowicz –
 Grup,
 Żołądek Prohyasa,
 Pajęcza mama,
 Wendell (odc. 47-48)
 Miłogost Reczek –
 Ralphio,
 Phil,
 Hopus,
 Strażnik maski (odc. S24)
 Neddy von Tłuczek (odc. 8),
 Janusz Wituch –
 Zombie-dyniowy magiimiecz,
 Prug,
 Nohyas,
 Kpiąco-drwiący magiimiecz,
 Neddy von Tłuczek (odc. 16, 25),
 Papużotnący magiimiecz,
 Zidan Dodrzwi (odc. 26),
 Flonk
 Klementyna Umer –
 Księżniczka Zange,
 Tajemnicza Kobieta w Kapturze,
 Fud,
 Czarowna Simone (odc. S16),
 Tarabajt 11.0 (odc. 47-48)
 Gloria
 Mieczysław Morański –
 Stary Pan Stary,
 Grup (odc. S5),
 Właściciel portu,
 Żartowniś Najlepszy,
 Grymasibard Udon Hrabia III,
 Strażnik Maski (odc. 20),
 Ralphio (odc. 21, 47-48)
 Tomasz Steciuk –
 Król Rextopher,
 Noville,
 Drzewo-Stan,
 Bibliotekarka (odc. S19),
 Tata Vambre i Prohyasa,
 Pan Łyżka,
 Snax
 Beata Wyrąbkiewicz –
 Morbidia,
 Czarowna Simone,
 Penny Plazma
 Klaudiusz Kaufmann –
 Helmut,
 Mózg Vambre,
 kasjer (odc. S1),
 Człowiek-ryba zwany Ryboludem
 Robert Tondera –
 Podczaszy,
 Wielki Omnibus,
 Prug (odc. S23),
 Szynkus,
 Buford
 Phil Złodziej (odc. 26)
 Zidan Dodrzwi (odc. 27),
 Izabela Dąbrowska –
 Panna Syk,
 Królowa Wieprzowa polędwica,
 Kablamica - mama Vambre i Prohyasa,
 Ella Salmonella,
 Tajemnicza Kobieta w Kapturze (odc. 1),
 Mózg Vambre (odc. 3),
 Bibliotekarka (odc. 20)
i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 

 
Amerykańskie filmy